О́льга Никола́евна Кня́зева: Князева, Ольга Николаевна (1907—1976) — хореограф, балетмейстер Уральского государственного русского народного хора.
 Князева, Ольга Николаевна (1954—2015) — советская фехтовальщица.